Le quartier Notre-Dame est le nom de quartiers de différentes villes francophones :
 Quartier Notre-Dame à Grenoble.
 Quartier Notre-Dame à Paris;
 Quartier Notre-Dame à Versailles;

Voir aussi
 Quartier Notre-Dame-des-Champs à Paris;
 Quartier Notre-Dame-du-Mont à Marseille;
 Quartier Notre-Dame-de-Grâce à Montréal;
 Quartier Notre-Dame-des-Laurentides à Québec.